Lituya steht für:

 Lituya Bay, eine Bucht in Alaska
 Lituya-Gletscher, einen Gletscher in Alaska
 Lituya Mountain, einen Berg in Alaska